Die Primeira Liga 2001/02 war die 68. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. August 2001 und endete am 5. Mai 2002. Alle drei Aufsteiger aus der Segunda Liga, Vitória Setúbal, CD Santa Clara und Varzim SC konnten die Liga halten.

Sporting Lissabon wurde zum 18. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Sporting Lissabon 

Dimas Teixeira (3/-), Pavel Horváth (3/-) und Robert Špehar (2/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2001/02